Název Vršky nese více míst:

 Vršky (Mníšecká pahorkatina) (360,5 m n. m.) – vrchol v Dobříšské pahorkatině v okrese Praha-západ, na okraji Klínce
 Vršky (Neveklovská vrchovina) (442,5 m n. m.) – vrchol v Dobříšské pahorkatině v okrese Benešov, západně od Neveklova 
 Vršky (Šumavské podhůří) (537,2 m n. m.) – vrchol v Bavorovské vrchovině v okrese Strakonice, západně od Volenic
 Vršky (Švihovská vrchovina) (527,6 m n. m.) – vrchol v Radyňské pahorkatině v okrese Rokycany, jihozápadně od Nevidu
 Vršky (Vlašimská pahorkatina) (549,8 m n. m.) – vrchol ve Votické vrchovině v okrese Benešov, jihovýchodně od Martinic

 Vršky (401 m n. m.) – Loučka, okres Olomouc
 Vršky (422 m n. m.) – Krnov, okres Bruntál
 Vršky (451 m n. m.) – Bouzov, okres Olomouc
 Vršky (530 m n. m.) – Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec
 Vršky (551 m n. m.) – Kozlov, okres Jihlava
 Vršky (576 m n. m.) – Sejřek, okres Žďár nad Sázavou
 Vršky (577 m n. m.) – Dzbel, okres Prostějov
 Vršky (695 m n. m.) – Růžďka, okres Vsetín